68-й чемпионат Армении прошёл с 7 по 21 января 2008 года в Ереване.

Первыми финишировали два участника. В тай-брейке победил Карен Асрян.
Ашот Анастасян выбыл после восьмого тура.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Армении по шахматам
2008 год в шахматах
Январь 2008 года
Спорт в Армении в 2008 году
Спортивные соревнования в Ереване